Barcaccia – in nautica, la maggiore delle barche di servizio di una nave
Barcaccia – nel linguaggio teatrale, i palchi a lato del palcoscenico
Barcaccia – zona urbanistica di Roma
La Barcaccia – programma radiofonico di Rai Radio 3
Fontana della Barcaccia – fontana di Roma, scolpita da Pietro e Gian Lorenzo Bernini